3. Liga 2018/19 bzw. Dritte Liga 2018/19 steht für:

 3. Fußball-Liga 2018/19
 3. Liga (Handball) 2018/19
 3. Liga Frauen (Handball) 2018/19
 Dritte Volleyball-Liga 2018/19 (Männer)
 Dritte Volleyball-Liga 2018/19 (Frauen)